Николай Телешов:
 Телешов, Николай Афанасьевич (1828—1895) — российский изобретатель, пионер авиации 
 Телешов, Николай Дмитриевич (1867—1957) — русский писатель, поэт.